David Palmer (1937-), musicien britannique, qui a été membre de Jethro Tull ;
 David Palmer (1957-), joueur de baseball américain ;
 David Palmer (1969-), anthropologue canadien ;
 David Palmer (1972-), joueur de football américain ;
 David Palmer (1976-), joueur australien de squash ;
 , chanteur, qui a chanté dans le groupe Steely Dan ;
 David Palmer, personnage de la série 24 heures chrono,